Kto wiatr sieje – powieść V.C. Andrews
 Kto wiatr sieje – amerykański film z 2015 w reżyserii Shawna Ku, adaptacja powieści